Georges Lentz (1965-), un compositeur contemporain luxembourgeois ;
 Gilles Lentz (1992-), un footballeur actuellement à l'Union rochefortoise ;
 Irene Lentz (1900-1962), une créatrice de costumes américaine ;
  (1964-), écrivain allemand ;
 Michel Lentz (1820-1893), un écrivain luxembourgeois ;
 Serge Lentz (1936-2021), un écrivain et journaliste français ;
 Thierry Lentz (1959-), un historien français ;
 Werner August Friedrich Lentz (1817-1893), un homme politique allemand.

Notes et références